«Миллион Мэдигана» () — фильм совместного производства Италия — Испания — США. Кинокомедия. Съёмки проходили в Риме в 1966 году. В итальянском прокате имеет оригинальное авторское название «Один доллар за 7 подлецов» ().
Режиссёр — Жорджио Джентили, англоязычная версия подготовлена Стэнли Прагером.
По различным обстоятельствам вышел в прокат в Европе в 1968 году, в США — в 1969 году.

Сюжет 
Один из стареющих боссов мафии Майк Мэдиган (Ромеро) депортирован из США в Италию. На своей исторической родине он умирает, унося с собой тайну одного миллиона долларов, который ему удалось укрыть от Дяди Сэма. Агент Джейсон Фистер (Хоффман) направлен Министерством финансов США выяснить судьбу денег и вернуть их в казну. Беда в том, что никто не принимает молодого и тщедушного Фистера за правительственного чиновника с особыми полномочиями. Это порождает много смешных эпизодов, традиционных для ситкома и комедии положений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1966 года
Кинокомедии Испании
Фильмы Италии 1966 года
Кинокомедии Италии
Фильмы на английском языке
Фильмы Испании 1966 года